M
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák